Marçal (compositor)
 Marçal (futebolista)
 Mestre Marçal
 Sidney Marçal de Oliveira, botânico brasileiro, cuja abreviatura oficial é "Marçal"

Desambiguação